

Cinema 
 One Good Turn – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
 One Good Turn – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Wilson
 One Good Turn – cortometraggio del 1917 diretto da Al Christie
 One Good Turn – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 One Good Turn – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 One Good Turn – cortometraggio del 1929 diretto da Otto Messmer
 One Good Turn – film del 1930 diretto da Roy Mack
 One Good Turn – film del 1936 diretto da Alfred J. Goulding
 Andiamo a lavorare (One Good Turn) – film del 1931 diretto da James W. Horne
 La ragazza dei miei sogni (One Good Turn) – film del 1955 diretto da John Paddy Carstairs
 Circostanze pericolose (One Good Turn) – film del 1996 diretto da Tony Randel

Letteratura 
 Un colpo di fortuna (One Good Turn) – romanzo di Kate Atkinson del 2006